In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Citamiang (onderdistrict), een onderdistrict van de stadsgemeente Kota Sukabumi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Citamiang (Kadudampit), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Citamiang (Maniis), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Citamiang (Purabaya), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java